Piracicaba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Piracicaba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Piracicaba (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Rio Piracicaba, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Piracicaba (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo